Izj (rivier), een rivier in Rusland
 IzjMech, een Russische machinefabriek
 IZj (automerk), een Russisch automerk
 IZj (motorfietsmerk), een Russisch motorfietsmerk